HMS Gnat («Нэт») — название четырёх кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь комара.

 HMS Gnat (1856) — канонерская лодка типа «Чирфул», построенная верфью «Лэрд». Спущена на воду 10 мая 1856 года. Разобрана в августе 1864 года.
 HMS Gnat (1867) — композитная винтовая канонерская лодка. Спущена на воду в Пембрук-Доке 26 ноября 1867 года. 15 ноября 1868 года затонула в Южно-Китайском море вблизи острова Балабак.
 HMS Gnat (1906) — небольшой эсминец прибрежного действия, построенный кампанией «Торникрофт» в Чизвике 1 декабря 1906 года. Продан на слом 9 мая 1921 года.
 HMS Gnat (1915) — речная канонерская лодка типа «Инсект». Спущена на воду 3 декабря 1915 года. Торпедирована немецкой подводной лодкой 21 октября 1941 года, превращена в неподвижную зенитную батарею, защищавшую Александрию. Разобрана в 1945 году.

Ссылки